Kormos Gyula (1911–1980) gyeplabdázó
 Kormos Gyula (1917–1981) erdélyi magyar újságíró, szerkesztő, író, műfordító
 Kormos Gyula (1923–1997) filmrendező, rendező asszisztens
 Kormos Gyula (1957) magyar bábművész, színész
 Kormos Gyula Krisztián filmrendező